Колодкин — фамилия:
 Колодкин, Алексей Емельянович (1776—1851) — русский картограф, генерал-майор.
 Колодкин, Анатолий Лазаревич (1928—2011) — российский юрист и политик, доктор юридических наук, профессор.
 Колодкин, Роман Анатольевич (род. 1960) — российский дипломат.
 Колодкин, Яков Аникеевич (1785—1853) — русский кораблестроитель, генерал-майор, строитель шлюпа «Мирный» — корабля 1-й русской антарктической кругосветной экспедиции, открывшей Антарктиду.

См. также 
 Плещеев-Колодкин, Матвей Иванович